Рэнд или ранд () — свободно конвертируемая валюта, являющаяся национальной денежной единицей Южно-Африканской Республики и общей валютой стран Многостороннего валютного соглашения, куда помимо ЮАР входят Лесото, Намибия и Эсватини. Была выпущена в обращение в 1961 году, одновременно с провозглашением Южно-Африканской Республики и её выходом из состава Британского содружества, заменив в соотношении 2:1 южноафриканский фунт.

Обозначается символом R и состоит из 100 центов (символ «c»). Код ISO 4217 — ZAR.

С декабря 2004 года южноафриканский рэнд входит в список клиринговых валют, используемых при расчётах в международной межбанковской системе CLS.

Этимология 
В русском языке употребляются два слова для обозначения национальной валюты ЮАР — «ранд» и «рэнд», которые вошли в язык двумя самостоятельными путями. Оба в конечном итоге происходят от названия горной цепи Витватерсранд, сокращенно — Ранд (от , что означает «Хребет белой воды»), где в конце XIX века было найдено одно из крупнейших в мире месторождений золота, вызвавшее Витватерсрандскую золотую лихорадку. Слово «ранд» попало в русский язык как калька непосредственно из африкаанс, «рэнд» — через язык-посредник (в данном случае через английский язык, ) с искажением исходного звучания.

В настоящее время однозначного устоявшегося термина для обозначения южноафриканской валюты не существуют, оба варианта используются примерно с одинаковой частотностью. При этом в страноведческой литературе, посвящённой Южной Африке, чаще встречается название «ранд». Так, именно этот вариант используется в справочной информации о ЮАР на официальном сайте Министерства иностранных дел, на сайтах российского посольства в ЮАР и южноафриканского посольства в России. В финансово-экономической литературе преобладает слово «рэнд», что, очевидно, объясняется использованием именно этого варианта во всех без исключения редакциях классификатора валют:
 в Условных цифровых обозначениях валют Внешторгбанка СССР (действовал до 1986 года);
 в Общесоюзном классификаторе валют (1986—1995, в ряде отраслей до 1997 года);
 в Общероссийском классификаторе валют (с 1995 года по настоящее время);
который является государственным стандартом, обязательным для подготовки нормативной документации и документов строгой отчётности. Этот же вариант встречается в отраслевом стандарте — Кодификаторе валют Федеральной налоговой службы.

Неоднозначная терминология используется и в справочной литературе. Вот лишь несколько примеров:
 Ранд
 Русский орфографический словарь РАН;
 Словарь по экономике и финансам;
 Справочник «Валюты стран мира»;
 Рэнд
 Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal»;
 Англо-русский экономический словарь;
 Большая советская энциклопедия;
 Нумизматический словарь;
 Ранд (рэнд)
 Русское словесное ударение;
 Словарь нумизмата;
 Современный экономический словарь.

Далее в данной статье используется официальное наименование валюты на русском языке в соответствии с Общероссийским классификатором валют — рэнд.

Монеты 
В 1961 году были выпущены монеты номиналом в ½, 1, 2½, 5, 10, 20 и 50 центов. В 1965 году 2½-центовые монеты были заменены 2-центовыми. Полцентовая монета в последний раз была отчеканена для обращения в 1983 году. Монеты в 1 рэнд были выпущены в 1977, после чего в 1989 и 1990 годах появились монеты в 2 и 5 рэндов соответственно. Монеты в 1 и 2 цента вышли из обращения в апреле 2002 года, в основном из-за инфляции, которая их обесценила. Не все цены сейчас кратны 5 центам, но при оплате цена округляется до 5 центов в меньшую сторону.

Для защиты от подделки в августе 2004 года были выпущены новые монеты в 5 рэндов, так же как и новые банкноты в феврале 2005 года. Степени защиты, представленные на монете, включали в себя биметаллический дизайн (похожий на монеты в 1 и 2 евро, 2 британских фунта и канадские 2 доллара), специально зазубренное защитное углубление вдоль обода и микронадписи.

Банкноты 

Первая серия банкнот была выпущена в 1961 году номиналом в 1, 2, 10 и 20 рэндов, с дизайном и цветом, походившим на предшествовавшие им фунты, чтобы облегчить переход. Они несли на себе портрет Яна ван Рибека — основателя и первого управляющего Капстада, современного Кейптауна, который в то время являлся владением Голландской Ост-Индской компании. Так же как и последние фунтовые банкноты, они выпускались в двух вариантах. В одном случае все надписи сначала шли на английском, потом на африкаанс, в другом — наоборот. Эта практика продолжилась и в серии 1966 года, в которой впервые появились банкноты в пять рэндов, но исчезли банкноты номиналом в 20 рэндов.

Серия 1978 года состояла из банкнот номиналом в 2, 5 и 10 рэндов. Банкноты в 20 и 50 рэндов представили только в 1984 году. Эта серия претерпела наибольшее количество изменений. В ней был уже только один вариант для каждого наименования. Африкаанс стал первым языком на 2, 10 и 50 рэндах, в то время как английский остался первым на 5 и 20 рэндах. На банкнотах всё ещё был изображён Ян ван Рибек.

В 1990-е годы дизайн банкнот был изменён: на аверсе появились изображения представителей видов «Большой пятёрки». Вместе с 2-рэндовыми и 5-рэндовыми монетами, которые заменили банкноты, в 1994 году были также представлены банкноты достоинством в 100 и 200 рэндов.

В 2012 году Резервным банком ЮАР была введена в оборот новая серия банкнот 10, 20, 50, 100 и 200 рэндов, на которых изображён портрет Нельсона Манделы.

Банкноты 1961-1966 года

Банкноты 1966-1978 года

Банкноты 1978-1992 года

Банкноты 1992-2005 года

Банкноты 2005-2012 года

Банкноты 2012 года

Банкноты 2018 года

Режим валютного курса 

В настоящее время в ЮАР используется режим плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики (курсовой якорь) выступают показатели инфляции.

См. также 
 Экономика Южной Африки
 Единая валютная зона
 Южноафриканский таможенный союз
 Крюгерранд

Примечания

Источники 
 Справочная литература:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нормативные акты:
 
 
 
  
 Официальные сайты:
 
 
  
 
 Прочие:

Ссылки 
 Официальный сайт Южно-Африканского резервного банка:
 раздел «Банкноты»
 раздел «Монеты»
 Официальный сайт Южно-Африканского монетного двора:
 раздел «Южноафриканские монеты в обращении»
 Галерея банкнот Южной Африки

Рэнд
Деньги ЮАР
Деньги Лесото
Деньги Намибии
Деньги Эсватини
Коллективные и союзные денежные единицы
Африканские валюты